Jméno a příjmení Jiří Vašíček má více nositelů:

 Jiří Vašíček (1933–2001) – český zpěvák
 Jiří Vašíček (lední hokejista) (* 1980) – český lední hokejista
 Jiří Vašíček (grafik) (* 1958) – český grafik